Хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 1928 года был разыгран в период с 11 по 19 февраля в швейцарском городе Санкт-Мориц. Турнир вначале разыгрывался только как олимпийский, но через два года конгресс международной федерации хоккея принял решение присвоить этому турниру статус чемпионата мира и Европы. Таким образом это первый турнир в истории хоккея на льду в котором разыгрывались сразу за три чемпионских звания.
Поэтому 3-й Олимпийский турнир также считается 3-м чемпионатом мира и 13-м чемпионатом Европы.

Чемпионом вновь стала Канада, представленная на этом турнире командой Университета Торонто. Преимущество североамериканцев над европейцами по-прежнему оставалось огромным. Родоначальники хоккея были сразу же допущены в финальный раунд. Проведя 3 матча, канадцы забросили 38 шайб и не пропустили ни одной. Команда США участия в турнире не принимала.
Чемпионом Европы в третий раз стали хоккеисты сборной Швеции.

Арена

Медалисты ЧМ/ОИ

Медалисты ЧЕ

Предварительный раунд

Группа A 
 По другим источникам, в матче Великобритания-Бельгия, 4-ю шайбу в ворота бельгийцев забросил Колин Карратерс.

Время местное (UTC+1).

Группа В 

Время местное (UTC+1).

Группа С 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд 
В финальном раунде соревновались сборная Канады и победители предварительного раунда.

Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Олимпийский пьедестал

Пьедестал ЧМ-1928

Пьедестал ЧЕ-1928

Бомбардиры 

 Примечание: М — Место в рейтинге; И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По материалам форума хоккейных статистиков

Ссылки 
 
 
 
 
 

Олимпиада
Олимпиада
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1928
Чемпионаты мира в 1928 году
Чемпионаты Европы в 1928 году